Leipner ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Leipner (* 1956), deutscher Leichtathlet
 Friedrich Leipner (1896–1957), deutscher Verwaltungsbeamter
 Ingo Leipner (* 1967), deutscher Volkswirt, Journalist und Publizist